

Toponymes 
Grisy-les-Plâtres, commune française du Val-d'Oise
Grisy-Suisnes, commune française de Seine-et-Marne
Grisy-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne

Homonymie de toponyme